Lipsius ist der Familienname folgender Personen:

 Catherina Lipsius († 1918), deutsche Unternehmerin und Vorstand der Claus Lipsius Brewery in den USA
 Constantin Lipsius (1832–1894), deutscher Architekt
 Fred Lipsius (* 1943), US-amerikanischer Fusionmusiker
 Friedrich Lipsius (1873–1934), deutscher Philosoph
 Gustav Hermann Julius Lipsius (1802–1841), evangelisch-lutherischer Theologe und Pfarrer
 Justus Hermann Lipsius (1834–1920), deutscher Altphilologe und Pädagoge
 Justus Lipsius (1547–1606), flämischer Rechtsphilosoph und Philologe
 Karl Heinrich Adelbert Lipsius (1805–1861), deutscher Theologe und Pädagoge
 Marie Lipsius (1837–1927), deutsche Schriftstellerin
 Martin Lipsius (vor 1492–1555), Burgunder Augustinermönch
 Richard Adelbert Lipsius (1830–1892), deutscher Theologe

Lipsius bezeichnet
 Lipsius & Tischer, 1876 in Kiel gegründete Sortimentsbuchhandlung mit angeschlossenem Verlag und Antiquariat
 Lipsiusbau, Hochschul- und Ausstellungsgebäude in Dresden, siehe Kunstakademie (Dresden)

Siehe auch:
 Lepsius